Basti steht für:
 eine altägyptische Gottheit, siehe Basti (Ägyptische Mythologie)
 eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis, heute Baza in Andalusien
 ein auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Basti
 eine Kurzform des männlichen Vornamens Bastian und Sebastian
 den iberischen Namen des spanischen Ortes Baza
 eine Reinigungsübung im Hatha Yoga, siehe Basti (Hatha Yoga)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Basti (Stadt)
 ein Distrikt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Basti (Distrikt)

Basti ist der Familienname folgender Personen:
 István Básti (* 1944), ungarischer Fußballspieler
 Lajos Básti (1911–1977), ungarischer Schauspieler
 Mohammad Mehdi Akhoundzadeh Basti (* 1955), iranischer Politiker und Diplomat